Намдінь:

 Намдінь (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Намдінь (місто) — місто у В'єтнамі, столиця провінції Намдінь